Hanbury kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hanbury, Worcestershire, ort i England, 
 Hanbury, Staffordshire, ort i England,